

Architettura 
 Palazzo Cevoli, palazzo situato a Pisa

Geografia 
 Cevoli, frazione di Casciana Terme Lari in provincia di Pisa
 Cevoli, frazione di Vicopisano in provincia di Pisa

Persone 
 Beata Florida Cevoli, religiosa italiana
 Paolo Cevoli, comico italiano
 Roberto Cevoli, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano